

Cinema 
 Il cigno (The Swan) – film del 1925 diretto da Dmitrij Buchoveckij
 Il cigno (The Swan) – film del 1956 diretto da Charles Vidor

Teatro 
 Il cigno (A hattyú) – dramma di Ferenc Molnár del 1920